Newlyweds (Newlyweds: Nick and Jessica) – reality show statunitense;
Newlyweds – serie televisiva australiana;
Newlyweds – film del 2011 diretto da Edward Burns;
Newlyweds – fumetto del 1904.